Giulio Macchi – (1866-1935) ingegnere e industriale aeronautico italiano, fondatore delle industrie aeronautiche "Macchi"
Giulio Macchi – (1918-2009) regista italiano